Lijn 1 is een metrolijn van de metro van Busan met een trajectlengte van 32,5 km. De lijn telt 34 stations. De kleur van de lijn is oranje.

De plannen om de lijn aan te leggen dateren uit 1979. In 1981 werd met de aanleg van het deel tussen Nopo-dong and Beomnaegol begonnen. In 1985 was dit deel van de metrolijn, met een lengte van 16,2 km waarvan een groot deel bovengronds, gerealiseerd. De verder uitbreidingen naar het zuiden volgden de jaren daarop:
 Beomnaegol naar Jungang: mei 1987, 
 Jungang-dong naar Seodaesin: februari 1990, 
 Seodaesin-dong naar Sinpyeong: juni 1994. 

Een uitbreiding verder in Saha-gu zal naar verwachting in 2013 worden geopend.

Metrostations 

Metro van Busan
Busan 1